Seja E um conjunto ordenado e F um subconjunto de E, um majorante/minorante de F é um elemento de E tal que todos os elementos de F sejam menores/maiores que esse elemento de E.

Definição 
Seja  um conjunto ordenado e , 
Então, :
 É um majorante (ou limite superior) de  se ;
 É um minorante (ou limite inferior) de  se .

Exemplos 
 Para o intervalo ]3 ; 10[, subconjunto dos números naturais ordenados, 10 (e todo número natural maior que 10) é majorante e 3 (e todo número natural menor que 3) é minorante.
 O intervalo , subconjunto dos números reais, não possui majorante em  e tem como minorante 0 (e todo número em  menor que 0).

Ver também 
 Supremo e ínfimo
 Máximo e Mínimo

Ligações externas 
 

Teoria da ordem